Das Bournemouth International 1996 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. September 1996 in Bournemouth stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1996 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. Das Preisgeld betrug 375.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Bei der ersten Ausgabe gewann der Spanier Albert Costa, der an Position 1 gesetzt war, gegen den Deutschen Marc-Kevin Goellner in drei Sätzen und fuhr seinen vierten Titel der Karriere ein. Im Doppel gewann der im Einzel noch unterlegene Marc-Kevin Goellner mit dem Briten Greg Rusedski an der Seite gegen die Paarung aus Rodolphe Gilbert und Nuno Marques. Sie gewannen ihren einzigen gemeinsamen Titel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1996
Tennisturnier in Bournemouth